Флавиите () са римски владетелски род. Флавии може да се наричат и другите носители на името Флавий (Flavius). Жените от този род имат името Флавия (Flavia).

Флавиите произлизат от италийска фамилия на конници от Лациум.

Родът на Флавиите дава от 69 до 96 г. трима римски императори: Тит Флавий Веспасиан (Веспасиан), неговия син Тит Флавий Веспасиан (Тит) и втория му син Тит Флавий Домициан (Домициан). Господството на династията свършва с убийството на Домициан на 18 септември 96 г.

Вижте също 
 Флавиева династия